Kimberley est originellement un toponyme anglais, répandu ensuite dans l'empire colonial britannique et devenu aussi un prénom féminin.

Le nom est d'origine anglo-saxonne et signifierait Champ de Cyneburg. Selon d'autres hypothèses il s'agirait de  forêt ou de forteresse.

Anthroponyme 
Kimberley, de même que  et leur abréviation commune , est un prénom féminin.

Toponyme 

 Kimberley, une ville d'Afrique du Sud, dans la province du Cap-Nord ; on y découvrit des diamants au , ce qui déclencha une ruée ; elle a donné son nom :
 au processus de Kimberley, un forum de négociation international tripartite réunissant les représentants des États, de l'industrie du diamant et de la société civile depuis ,
 à la kimberlite, une roche ultramafique riche en potassium, en éléments incompatibles et en composés volatils, où l'on peut trouver des diamants ;

 Kimberley, une région de l'Australie-Occidentale, également célèbre pour ses mines de diamants ;

 Kimberley, une ville de Colombie-Britannique, nommée d'après la ville sud-africaine en raison de son activité minière ;

 Kimberley, une ville du comté de Norfolk ; c'est ce nom qui a été repris dans le titre de comte de Kimberley, créé en 1866 ;
 Kimberley, une ville de comté de Nottinghamshire, naguère célèbre pour ses mines de charbon et sa brasserie, aujourd'hui fermées.

Autre 
 , corps d'armée sud-africaine